Йыуга () — топоним Эстонии:
 Йыуга — деревня;
 Йыуга — ландшафтный заповедник;
 Йыуга — левый приток реки Роостоя;
 Йыуга — группа озёр.